Bandiagara désigne :
 La ville de Bandiagara au Mali.

 Le cercle de Bandiagara au Mali.
 La falaise de Bandiagara au Mali.
 Par métonymie, un bandiagara est un ustensile de cuisine creusé dans le bois dans la région du même nom.
 Une race de chevaux malienne, le bandiagara.
 Une chaine de télévision française, Bandiagara
 Un album de la série de bandes dessinées Carmen Mc Callum. C'est le premier volet du cycle 5., Bandiagara